Xuxa foi um programa de televisão norte-americano de gênero Game show, baseado no extinto Xou da Xuxa, criado por Tom Lynch e Marlene Mattos, produzido pela empresa MTM Enterprises  e exibido pela The Family Channel de 1993 até 1996 nos Estados Unidos, totalizando 65 episódios. O show funciona com diversos blocos, aonde em cada bloco um game é apresentado. O programa também recebia pessoas famosas ou profissionais diversos, além de lições educacionais.

Inicialmente, no ano de 1992, o programa esteve em disputa para ser criado pela MTM Enterprises ou pela DiC Entertainment, que tinham ideias diferentes de um show para a apresentadora infantil brasileira. No entanto, Xuxa considerou a ideia da MTM era mais interessante, e acabou ficando com a empresa no final.

O programa estreou em setembro de 1993, totalmente baseado no programa de televisão brasileiro Xou da Xuxa, mas com aspectos mais norte-americanos, ganhando algumas diferenças do programa original, pois as Paquitas receberam o nome de Pixies e Xuxa tinha a ajuda de personagens como um urso panda chamado Jelly, interpretado por E. E. Bell e Jam, o jaguar, interpretado por Mark Caso.

Enredo

Xuxa é um Game show, baseado no programa de televisão brasileiro Xou da Xuxa, que aborda diversos jogos, que estimulam o aprendizado das crianças, com atividades diversas, que são guiadas tanto pela apresentadora como por seus assistentes, Jelly, o panda (E. E. Bell) e Jam, o jaguar (Mark Caso). O show é dividido em cerca de cinco blocos, que serviam para comerciais, assim como no Brasil. Durante os blocos, ela chama algumas crianças do palco para games interativos, aonde no final, todas ganham prêmios. Em outros blocos, Xuxa recebia profissionais diversos (como esqueitistas, nadadores, treinadores de animais, etc), que mostravam seu trabalho. Ela também recebeu algumas pessoas famosas, como Mary-Kate e Ashley Olsen.

Ela também cantava versões de suas músicas conhecidas durante o programa, e no final, dava um beijo em uma criança escolhida no palco.

História

Antecedentes
Em 1992, quando Xuxa estava fazendo muito sucesso no Brasil e em países da America Latina, como Argentina, com seus programas Xou da Xuxa e El Show de Xuxa, as empresas MTM Enterprises e DiC Entertainment disputaram para levar a apresentadora aos EUA, com propostas para um programa baseado na cantora, no entanto, ela recusou os convites, pois acreditava que deveria aprender a falar inglês primeiro, para depois poder pensar em ter um programa nos Estados Unidos.

Desenvolvimento e exibição
Em 1993, Xuxa retornou com a ideia de fazer um programa nos Estados Unidos, fechando com a MTM Enterprises, que queria fazer um projeto baseado no programa de televisão original da apresentadora, enquanto a DiC Entertainment queria fazer um programa próprio, totalmente diferente do que Xuxa imaginava. O programa foi projetado para ter 65 episódios na primeira temporada, gravado nos estúdios da rede CBS (era filmado no maior estúdio da CBS Television City, em Hollywood) com exibição para o The Family Channel, dedicado a crianças de 2 a 11 anos. A MTM Productions era a antiga MTM Enterprises, uma das mais elogiadas produtoras de TV dos anos 70 e 80.

As despesas em torno da produção semanal foram orçadas entre $ 150,000 a $ 200,000 segundo a revista Broadcasting & Cable, relacionadas sobre tudo a construção de um grande cenário, com capacidade para 150 a 200 crianças que seria construído para as seis semanas de gravações. O custo total foi de mais de $ 2 milhões.

Para alguns observadores, a entrada de Xuxa no mercado americano dominante lembrou a de outra celebridade brasileira multitalentosa; comentando sobre o movimento, o editor da Brazil magazine em Los Angeles escreveu que "desde Carmen Miranda, o Brasil não teve uma exportável artista".

Durante um ano, o programa foi ao ar sem reprises, já que Xuxa tinha gravado uma boa parte dos episódios. Porém o programa não alcançou o sucesso que era esperado. A partir de setembro de 1994, o programa passou a ser reprisado, ficando no ar até 1996, quando o contrato com a MTM não foi renovado.

Ainda em 1994, Xuxa gravou alguns blocos inéditos para serem inseridos nos programas reprisados.

O show conseguiu 1.74 de audiência no mês de Novembro, o que significa que 16.000 famílias assistiram ao show durante aquele mês.

Controvérsias 
Em abril de 1993, o tabloide The Globe, publicou um artigo de página inteira em que chamava Xuxa de "rainha pornô", por ela ter posado nua para a Playboy e por sua participação no filme Amor Estranho Amor, onde sua personagem seduz um menino de 12 anos. O The Globe criticou o televangelista Pat Robertson, um dos donos da MTM Enterprises, empresa que produziu o novo programa de Xuxa nos EUA, "pastor da TV paga convida rainha pornô para apresentar seu novo show para as crianças", escreveu o repórter Bob Michals. Na reportagem, o porta-voz da MTM, Gary Berberet, tenta amenizar a polêmica dizendo, "nós sabíamos do seu passado, mas ela (Xuxa) traz tanta alegria para as crianças de todo o mundo que não iriamos impedi-la de trazer essa alegria para a America também". O artigo que tem o título de Vaca sagrada, traz ainda declarações de David Harrel, biografo de Pat Robertson, "como toda figura religiosa de sucesso, Robertson não separa a voz de Deus da voz da oportunidade". O jornalista Bob Michals descreve a apresentadora como uma "mulher provocativa, que apresenta seu show metida em uma calça colante ou em uma microssaia, botas de cano alto e jaquetas reveladoras".

Prêmios 
O programa foi nomeado em 1994 para um Daytime Emmy Award na categoria de Melhor Direção de Arte/Cenário/Cenografia.

Lista de episódios
Michael Feinstein (1º programa)
The Olsen Twins
Another Olsen Twins
Mat Plendl
Another Mat Plendl
Marty Putz
Ed Alonzo and his Cat Trainer
American Gladiators
Woody Itson
Mark Nizer
Magician Ed Alonzo
More Magician Ed Alonzo
Mess of Mutts
Team Rollerblade
Universal Studio Animals
Mongolian Acrobats
Jeff Dunham & Peanut
Juggling Duo The Mums
Miniature Horse
Bob Golic
Skate Squad
Ronn Lucas
Another Ronn Lucas
The Butterfly Man
Rudy Coby
Orangutan
Alvin and the Chipmunks
The Harlem Globetrotters
Olga the Gymnast
Trampoline
Kim Zmescal
Circus
Marsupial
Rebel Ropers
David Larible
Jugglers
Waylon Jennings
Jeff Dunham
Robert Nelson
Amos Levkovitch
Deborah Blando
Phyton and Moongose
Exposé

Marketing

Linha de bonecas
A empresa Rose Art Industries lançou uma linha de bonecas de Xuxa na American International Toy Fair em 1993, antes do programa estrear. As bonecas, inspiradas nos traços da apresentadora, seriam do mesmo tamanho da famosa boneca Barbie, e seriam vendidas por $5.99, só a boneca e $24.99, quando a boneca vinha com acessórios. A boneca de moda foi lançada em todo o território norte-americano, e foi rapidamente se tornando a boneca étnica mais vendida nos Estados Unidos, com 500 bonecas vendidas somente no final de semana de estreia, que aconteceu na famosa rede de brinquedos Toys R Us. Na contagem final, a boneca acabou vendendo mais do que o esperado, que era de 200.000 bonecas vendidas, levando a Rose Art a fabricar mais 50.000 bonecas, para superar a demanda. As bonecas também vinham com uma pequena fita K7 com músicas da Xuxa em inglês. Todas essas fitas têm o nome: Xuxa, A Real Superstar.

Lançamento em VHS
O show recebeu apenas 2 volumes em VHS, lançados durante o período de exibição do mesmo pela The Family Channel pela Sony Wonder. Esses VHS são muito procurados até hoje: Funtastic Birthday Party e Celebration with Cheech Marin.

Programas de televisão de Xuxa
Programas de televisão infantis dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1993
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1993
Programas de televisão em língua inglesa